Никола́й Сергие́нко: Сергиенко, Николай Дмитриевич (1923—1997) — Герой Советского Союза.
 Сергиенко, Николай Егорович (1924—1945) — Герой Советского Союза.
 Сергиенко, Николай Маркович (1934—2017) — украинский офтальмолог, член-корреспондент НАН Украины.
 Сергиенко, Николай Николаевич (род. 1978) — узбекский футболист.
 Сергиенко, Николай Николаевич (род. 1949) — советский и российский актёр театра («Ромэн») и кино, народный артист России (1997) .